Латвия в административном отношении разделена на 36 краёв (, ед. ч. novads) и 7 городов республиканского подчинения.

С 1 июля 2009 по 1 июля 2021 Латвия была разделена на 110 краёв и 9 городов республиканского подчинения (, ед. ч. republikas pilsēta).

До 1 июля 2009 года Латвия была разделена на 26 районов и 7 городов республиканского подчинения.

Административное деление до 1 июля 2009 года 
При создании Латвийской Республики в целом было сохранено предшествовавшее ей деление территории на уезды (подразделялись на города и волости); для целей выборов в Сейм страна делилась на пять избирательных округов. В Латвийской ССР в конце 1949 г. уезды были заменены 58 районами; существовали также города республиканского подчинения. Кратковременно вводилось областное деление (1952—1953, см. Рижская область, Лиепайская область, Даугавпилсская область). К концу 1960-х гг. число районов (делившихся на сельсоветы и города районного подчинения) сократилось до 26 и стабилизировалось.

Районы 

 Айзкраукльский район
 Алуксненский район
 Балвский район
 Бауский район
 Валмиерский район
 Валкский район
 Вентспилсский район
 Гулбенский район
 Даугавпилсский район
 Добельский район
 Екабпилсский район
 Елгавский район
 Краславский район
 Кулдигский район
 Лиепайский район
 Лимбажский район
 Лудзенский район
 Мадонский район
 Огрский район
 Прейльский район
 Резекненский район
 Рижский район
 Салдусский район
 Талсинский район
 Тукумский район
 Цесисский район

Города республиканского подчинения 
 Рига
 Вентспилс
 Даугавпилс
 Елгава
 Лиепая
 Резекне
 Юрмала

Административно-территориальное деление с 1 июля 2009 по 1 июля 2021

Административная реформа в Латвии 
19 декабря 2008 года правительство Латвии постановило: в Латвии вместо прежних 553 самоуправлений (районов, волостей и т. д.) были созданы 109 краёв или но́вадов () и девять республиканских городов.

Новая карта составлена по следующим принципам. Краем (новадом) считается территория, на которой постоянно проживают по меньшей мере 4 тыс. человек, а в краеобразующем городе или посёлке — не меньше 2 тысяч. Расстояние от администрации края до любого населённого пункта в нём не должно превышать 50 километров. Правда, в каждом правиле есть свои исключения. Так, самыми маленькими краями Латвии станут Балтинавский (1420 жителей) и Алсунгский (1730). Самыми же большими — Огрский (38 тыс. человек) и Талсинский (35 тыс.) края.

Эта реформа, несмотря на своё официальное завершение к 1 июля 2009 года, критикуется как незавершённая. Считается, что такое неравномерное разделение территорий позволяет обеспечить выборность нужного количества депутатов в Сейм Латвии от «стратегических» местностей, где поддержка правящих партий сильнее. И наоборот, уменьшить количество депутатов из регионов, известных своей оппозиционностью.

С 1 июля 2009 года к числу городов республиканского подчинения прибавились Екабпилс и Валмиера.

В конце 2010 года добавился Мерсрагский край, ставший новым, 110 латвийским краем.

После реформы 2009 года список республиканских городов выглядел следующим образом:

См. также: Численность и этносостав населения краёв и городов республиканского значения Латвии

Республиканские города и края, включающие волости и краевые города 
Края Латвии состоят из волостей и краевых городов.

Административно-территориальное деление с 1 июля 2021 года 
22 июня 2020 года президент Латвии Эгилс Левитс подписал Закон об административных территориях и поселениях. После нескольких поправок в редакции закона с 1 июля 2021 года было установлено следующее административно-территориальное деление Латвии:

См. также 
 Статистические регионы Латвии
 Историко-культурные области Латвии

Примечания

Ссылки 
Сейм утвердил новую административную карту страны